Улица имени Фёдора Шаляпина в населённых пунктах:

 Улица Шаляпина — в Алма-Ате
 Улица Шаляпина — в Бору
 Улица Шаляпина — в Ессентуки
 Улица Шаляпина — в Ижевске
 Улица Шаляпина — в Казани
 Улица Шаляпина — в Краснодаре
 Проезд Шаляпина — в Кирове
 Улица Шаляпина — в Малиновке
 Улица Шаляпина — в Михайловске
 Улица Шаляпина — в Нижнем Новгороде
 Улица Шаляпина — в Рудном
 Улица Шаляпина — в Улан-Удэ
 Улица Шаляпина — в Харькове